Села:
 Росішки — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Росішки — Київська область, Тетіївський район